Томашевський Андрій Степанович (1912—1943) — український націоналіст, член ОУН (1938—1943).

Життєпис 
Народився 10 липня 1912 року на Волині у селі Адамчуки в сім'ї ковалей. У віці 26 років долучився до ОУН Б, був командиром загіну УПА, з яким здійснювали антинімецькі повстання. Був розтрілений через дії проти Німеччини у Львові зі своїм загіном УПА нацисткими загарбниками. Посмертно нагороджений Срібним хрестом УПА.

Діячі ОУН